Colină se poate referi la:

 Colină (geografie)
 Colină (compus)